B steht für:
 B, als Kleinbuchstabe b, der zweite Buchstabe des lateinischen Alphabets
 Β, als Kleinbuchstabe β, der zweite Buchstabe des griechischen Alphabets
 Б, als Kleinbuchstabe б, der zweite Buchstabe des kyrillischen Alphabets
 В, als Kleinbuchstabe в, der dritte Buchstabe des kyrillischen Alphabets
 B (Programmiersprache), einer Programmiersprache

Personen:
 Agnès b. (* 1941), französische Modedesignerin
 Anne-Marie B., französische Sängerin und Schauspielerin
 Anthony B (* 1976), jamaikanischer Dancehall-Interpret
 Cardi B (* 1992), US-amerikanische Rapperin
 David B. (* 1959), französischer Comiczeichner
 Derek B (1965–2009), britischer Rapper
 Katy B (* 1989), britische Singer-Songwriterin
 ONA B. (* 1957), österreichische Malerin, Fotografin und Installationskünstlerin
 Sugar B. (* 1967), Musiker, MC, Veranstalter, Entertainer, Schauspieler und Sendungsgestalter

B steht als Zählvariable oder Einheit für:
 Bel (Einheit), häufig als dB, die Einheit des Pegelmaßes
 Bethe, Einheit der Energie, siehe Foe (Einheit)
 Byte, eine Maßeinheit für eine Datenmenge von 8 Bit
 den dezimalen Wert 11 in einem Stellenwertsystem mit einer Basis größer oder gleich 12
 in Panama für die Währungseinheit Panamaischer Balboa
 in Gambia seit 1971 für Butut, die kleinere Währungseinheit des Dalasi

B ist das Formelzeichen für:
 Magnetische Flussdichte
 Gleichstromverstärkungsfaktor beim Bipolartransistor

B beschreibt in der Mathematik:
 die Binomialverteilung, 
 Bernoullische Zahlen, 

B ist Abkürzung oder Kennzeichen bzw. Kennzeichnung:
 für Belgien, siehe Nationalitätszeichen
 in lateinischen Texten für den römischen Namen Balbus oder Brutus
 mit nachfolgender Ziffer (B4, B5 etc.) für eine DIN-Format Papiergröße, siehe Papierformat
 für Härtegrade von weichen Bleistiften, siehe Härtegrad (Bleistift)
 in deutschen Börsennotierungen für Brief, siehe Kurszusatz
 im Schwerbehindertenausweis als Merkzeichen für eine erforderliche Begleitperson
 als Ordenszeichen für die Barnabiten, einen christlichen Orden
 für Codex Vaticanus Graecus 1209, in der Textkritik der Bibel
 für Basso, siehe Bass (Stimmlage)
 die Tonart B-Dur
 als Anfangsbuchstabe einer britischen Postleitzahl für Birmingham, siehe Postleitzahl (Vereinigtes Königreich)

in den Naturwissenschaften:
 für das Element Bor
 für B-Mesonen in Reaktionsgleichungen der Teilchenphysik
 das Bottom-Quark in Reaktionsgleichungen der Teilchenphysik, siehe Quark (Physik)
 für eine Spektralklasse zur Klassifikation von Sternen

als Münzzeichen für eine Münzprägeanstalt:
 Buschick, Gustav Julius, Münzmeisterzeichen der Münzstätte Dresden (1860–1871)
 Theodor Wilhelm Brüel (1810–1885), Münzmeister an der Königlichen Münze am Steintor, erst der Hannoverschen, dann der Preußischen

im Verkehrswesen:
 mit nachfolgender Nummer in Deutschland und Österreich für eine bestimmte Bundesstraße
 als Einflaggensignal an einem Wasserfahrzeug für „Ich lade/lösche/befördere gefährliche Güter.“, siehe Flaggenalphabet
 für eine Fahrerlaubnisklasse in der EU, siehe Führerschein (EU-Recht)
 mit nachfolgender Nummer als Kurzbezeichnung für ein Flugzeugmodell der Firma Boeing
 für eine Kennzeichenklasse von Luftfahrzeugen, siehe Luftfahrzeugkennzeichen
 mit nachfolgender Nummer für einen Bomber, siehe Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte
 als erster Buchstabe im ICAO-Code für Polarregion/Südeuropa
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus China einschließlich der Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau, sowie Taiwan, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 für eine Luftraumklasse, siehe Luftraum
 für ein Befehlsstellwerk der Deutschen Reichsbahn
 im Eisenbahnwesen als Kurzzeichen für Berlin
 Eisenbahnwagon der 2. Klasse, siehe UIC-Bauart-Bezeichnungssystem für Reisezugwagen
 ein Tunnelbeschränkungscode gemäß ADR

auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Warna
 Deutschland: Stadt Berlin
 Estland: Hauptgebiet (ohne Tallinn, Harjumaa und Tartu)
 Großbritannien: Birmingham
 Kirgisistan: Stadt Bischkek
 Niederlande: Lastkraftwagen und Busse
 Österreich: Bregenz und (weiß auf schwarz, auslaufend:) Burgenland
 Polen: Woiwodschaft Podlachien
 Rumänien: Stadt Bukarest
 Spanien: Barcelona (auslaufend)
 Tschechien: Jihomoravský kraj
 Türkei: Mitglieder internationaler Organisationen (blaue Schrift auf weißem Grund)

auf Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Berlin
 Österreich: Landeshauptmann von Burgenland, siehe Liste der Buchstaben der Zulassungsbehörden für nationale amtliche Kennzeichen für Kleinfahrzeuge

b steht als Zählvariable oder Einheit für:
 Barn, in der Atomphysik gebräuchliches Flächenmaß
 Bit (z. B. in kbps), auch wenn das Einheitszeichen „bit“ üblicher ist

b ist das Formelzeichen für
 Wärmeeindringkoeffizient in der Thermodynamik
 die physikochemische Gehaltsgröße Molalität

b ist Abkürzung oder Kennzeichen
 in lateinischen Texten Abkürzung für beatus (selig), bonus (gut) oder bixit (alte Form für vixit, hat gelebt)
 in deutschen Börsennotierungen für bezahlt, siehe Kurszusatz
 für Fettdruck (englisch bold) in HTML (<b>Text</b>), siehe Tag (Informatik)

in der Musik:
 für Tonhöhen auf Grundlage des Kammertons. Zur Unterscheidung sind Striche oder Hochziffern möglich siehe Frequenzen der gleichstufigen Stimmung
 je nach Land und Kontext auch für die Tonhöhe 246,942 Hz, siehe anderssprachige Tonbezeichnungen
 die Tonart b-Moll
 das Kürzel für Kontrabass
 b. (Album), Musikalbum von Josh Sinton (2021)

im Internationalen Phonetischen Alphabet:
 b, stimmhafter bilabialer Plosiv
 ʙ, stimmhafter bilabialer Vibrant
 ɓ, Stimmhafter bilabialer Implosiv
 ᶀ, siehe Unicodeblock Phonetische Erweiterungen, Ergänzung

in der Numismatik:
 als Zeichen auf den Fürstengroschen des Landgrafen Balthasars

Siehe auch:
 Typ B
 Baureihe B
 Serie B (Begriffsklärung)
 Plan B

ähnliche Zeichen:
 , das Versetzungszeichen, siehe B (Notenschrift)
 ฿ für Baht, die Währung von Siam bzw. seit 1939 Thailand
 ß, das deutsche Eszett
 die kyrillischen Aussprachezeichen Ъ (Kleinbuchstabe ъ), Ь (Kleinbuchstabe ь) und Ҍ (Kleinbuchstabe ь)

Abkürzung